Сабира Кисаевна Ауелбаева — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родилась в 1941 году в Алма-Атинской области. Член КПСС.

С 1959 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1959—1996 гг. — вязальщица Алма-Атинского трикотажного объединения имени Ф. Э. Дзержинского.

Лауреат Государственной премии СССР за большой личный вклад в дело увеличения выпуска и улучшения качества товаров народного потребления 1982 года и Государственной премии Казахской ССР.

Делегат XXVII съездов КПСС.

Жила в Алма-Ате.

Награды и звания 
 Орден «Знак Почёта» (1971, 12.05.1977)
 Орден Трудовой Славы 2 степени (02.07.1984)
 Орден Трудовой Славы 3 степени (21.04.1975)

Ссылки 
 Ауелбаева

Делегаты XXVII съезда КПСС